Yanshan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yanshan Xian (härad i Kina, Hebei), 
 Yanshan Xian (härad i Kina, Jiangxi), 
 Yanshan Xian (härad i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar